

Codici 
 tvw – codice ISO 639-3 della lingua sedoa

Sigle 
 TVW – abbreviazione per TeamViewer

Televisione 
TVW, rete televisiva australiana